Aufnahmeleiter steht für:
 Mitarbeiter einer Film- oder Fernsehproduktion, siehe Erste Filmaufnahmeleitung
 die Musikproduktion leitende Person, siehe Tonmeister

Siehe auch: